

Список произведений

Библиография о Честертоне 

 Sullivan, John (1958), G.K. Chesterton: A Bibliography, essay: "On books" by G.K. Chesterton; epitaph by Walter de la Mare, London: University of London Press
 Sprug, Joseph W., ed. (1966), An Index to G.K. Chesterton, Preface by James J. Kortendick, Washington: Catholic University of America Press

Ссылки
 На фантлабе

Примечания

Гилберт Кийт Честертон